Stingaree – quartiere storico di San Diego
Stingaree – serial cinematografico del 1915 diretto da James W. Horne
Stingaree – titolo originale del film del 1934 Stingari il bandito sentimentale diretto da William A. Wellman
Stingaree – romanzo di E. W. Hornung pubblicato da Charles Scribners Sons nel 1905